L'église de Luther (en ) est une église située à Helsinki en Finlande.

Historique

Description

Galerie

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 
Liste des églises évangéliques luthériennes de Finlande
 

Église à Helsinki
Édifice religieux luthérien en Finlande
Kamppi
Bâtiment de Hilding Ekelund